López Mateos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ciudad López Mateos, ort, Delstaten Mexiko, Atizapán de Zaragoza, 
 López Mateos, Campeche, ort, Champotón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar